Ште́фан Тра́уб (; ) — швейцарский кёрлингист.

В составе мужской сборной Швейцарии участник  и . .

Достижения 
 : золото (2003).
 : золото (), бронза ().
 : золото (1990).
 : бронза (2022).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швейцарии
Чемпионы Швейцарии по кёрлингу